Бонафеде — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Бонафеде, Альфонсо (род. 1976) — итальянский политик.
 Бонафеде, Юстиниан Петрович (1823—1866) — итальянский художник-мозаичист, профессор мозаики петербургской Академии художеств; брат Л. П. Бонафеде.
 Бонафеде, Леопольд Петрович (1833—1878) — химик, специалист по технологии стекольного и керамического производства; брат Ю. П. Бонафеде.

См. также 
Буонафеде, Аппиан